Apis může být:

 Hapi (býk) – egyptský posvátný býk, řecky Apis
 včela – latinsky Apis, rod blanokřídlého hmyzu
 Dragutin Dimitrijević – srbský voják a nacionalista přezdívaný "Apis"